Frank Edward Tylecote (1879-1965), médecin britannique ;
 Mabel Tylecote (1896-1987), historienne britannique.